Альфред Бютов (1902—1986) — німецький художник кіно і телебачення.
 Ганс Бютов (1894—1974) — німецький військово-морський діяч, контр-адмірал крігсмаріне.

 Бютов — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Мекленбургіше-Зенплатте.
німецькі прізвища